Aymen Bouguerra (1997- ), un footballeur algérien ;
 Aymen Bouguerra (2001- ), un joueur tunisien de volley-ball.

Homonymie de patronyme